Стендап (от  — стойка) — вербальный репортёрский приём, когда журналист работает непосредственно в кадре, часто — на месте освещаемого события. Альтернативный термин — репортёрская сто́йка. Есть два варианта подготовки сюжета с применением стендапа:
 1) Материал, подготовленный до выхода в эфир: автор мониторит ход событий из студии и при необходимости обновляет закадровый текст, не имея возможность перезаписать стендап.
 2) Прямая трансляция с места события: репортёр знает (или вычисляет), что событие состоится во время выхода новостей в эфир. Тогда на место действия выезжает передвижная телевизионная станция (ПТС) и в эфир выдаётся прямое включение, у журналиста есть возможность передавать в эфир стендап на фоне происходящего.

Типы стендапов 
Стендапы подразделяются на три категории:
 начальный;
 «мостик» (переход от одного фрагмента к другому);
 и финальные, когда журналист подводит итоги и представляет себя и съёмочную группу.

Методика записи 
Практикуются три способа записи стендапа:
 1) Репортёр работает на каком-либо фоне.
 2) Работа на фоне событий (соревнование, митинг, пожар, уличное движение и т. п.)
 3) Запись в движении.

Ирвинг Фэнг даёт следующие рекомендации:
Идите с демонстрантами без ущерба для своего здоровья; проезжайте по снесённому городу; сидите на полуразвалившемся крылечке рядом с работниками соцобеспечения и бедняками; стойте в толпе орущих подростков; выходите из-за диковинной статуи; рассказывайте о знаменитости, когда она за вашей спиной говорит или пожимает руки. Будьте визуальной частью сообщения!

Следует учесть, что хотя большинство стендапов записываются в позиции «сто́я», журналист при записи может сидеть, лежать или даже висеть, если это оправданно сюжетом.

Существуют три способа работы с микрофоном:
 1) Классический: репортёр держит микрофон в руке.
 2) Новаторский: микрофон ведущего закреплён в петлице (так называемая «петля»), что делает пластику журналиста более подвижной.
 3) «Скрытая камера» (на отечественном телевидении методику использовал ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский.

Профессиональные мотивы 
Стендап применяют ради достижения ряда профессиональных задач:
 превратить репортёра в узнаваемого телеперсонажа;
 показать, что корреспондент находится непосредственно на месте, откуда ведётся трансляция;
 резюмировать информацию и/или спрогнозирвать события;
 сконцентрировать зрительское внимание на наиболее важной информации;
 смоделировать плавный переход от одной части сюжета к другой;
 скомпенсировать дефицит видеоряда.

Шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура» Андрей Райкин говорил:
Стенд-ап — это часть смысловой конструкции сюжета. Появляясь в кадре, журналист становится таким же действующим лицом, как и другие персонажи. Если корреспондентом верно найдена своя роль — на него интересно смотреть, и такой стенд-ап запоминается. Если же все то же самое, что корреспондент сказал мне в кадре, он мог бы спокойно сказать за кадром и смысл сюжета от этого не изменится, — такой стенд-ап никому не нужен. У нас работала корреспондентом Галина Мишта — музыковед по образованию и репортёр по призванию. Она как-то сделала чудесный стенд-ап из оркестровой ямы в Большом театре: подошла к дирижерскому пульту, взяла ноты и стала объяснять, что означают значки, сделанные на партитуре. Речь шла о том, что эти рукописные обозначения — попытка дирижера очистить музыку от множественных редакторских наслоений и приблизить её к тому, что писал Мусоргский. Это было необычайно интересно и понятно даже людям, далеким от «тонких сфер». В данном случае репортёр, обладающий знаниями эксперта, стал участником события. В оркестровую яму, кстати говоря, пустят далеко не каждого.

Предъявляемые требования 
Существуют неписаные стандарты применения данного приёма:
 стендап не должен быть более 20 секунд;
 фон, на котором стоит журналист, должен иметь отношение к тематике сюжета;
 используются средние (а не общие или крупные) планы для генерации доверительной атмосферы в условном «диалоге» между зрителем и репортёром;
 журналист должен постоянно следить за своим внешним видом так, чтобы он соответствовал теме и атмосфере сюжета;
 журналист (репортер) в кадре должен быть без солнцезащитных очков, а также без головного убора, даже в сильный мороз;
 текст должен чётко отделяться от так называемого закадрового текста;

Ирвинг Фэнг подчеркивал значимость звуковых фрагментов:

Некоторые факты 
 В профессиональных конкурсах есть приз в номинации «За лучший стенд-ап».
 Книга телеведущего Владимира Мукусева «Разберёмся…» проиллюстрирована стендапами: на фронтальной обложке журналист с микрофоном и граблями, а на последней — с микрофоном на фоне Останкино.
 Игорь Шестаков вспоминал:
Специальный репортаж существовал до нас… Мне кажется, мы придумали удачный слоган для этого жанра. «Теперь я знаю об этом достаточно». Действительно, была такая программа «Репортёр», которая одна из первых занялась специальными репортажами. Мы культивировали stand-up’ы — работу репортёров в кадре. Придумывали мизансцены, ракурсы. Иногда съемка stand-up’ов занимала больше времени, чем сам репортаж. Например, когда мы снимали 60-серийный документальный цикл фильмов «Это — Москва», делали к нему «шапку», которая состояла из проходов с рассказом о том, что будет в этих фильмах. Мы снимали их больше недели, потому что надо было снимать в определённое время суток. Помню, мы писали с Андреем Сычевым stand-up в метро — он стоял на платформе и говорил начало фразы, я в этот момент ехал в поезде и должен был её подхватить на выходе причём из той двери, которая была прямо у него за спиной.

Примечания

Литература 
 Ray White. TV News: Building A Career In Broadcast Journalism. Foral Press, Boston-London, 1990.
 Эверетт Дэннис. Джон Мэррилл. Беседы о масс-медиа. Российско-американский пресс-центр. Издательство «Вагриус». Москва. 1997.
 Пол Стенли. Телевизионный репортаж. Практическое пособие для профессионалов. Internews network. Москва, 1997.
 Теленовости: секреты журналистского мастерства. Реферат книги Ирвинга Фэнга «Теленовости. Радионовости». Москва, Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. 1993.

Ссылки 
 Использование специальных методик поиска информации при журналистском расследовании
 Сайт Первого канала
 Как стать телезвездой или профессия телеведущий
 Награды за репортажи

Журналистика
Журналистский жаргон